ПСБ — аббревиатура. 

Может обозначать:
 
Банки:
 Промышленно-строительный банк (Промстройбанк) — название ряда коммерческих банков России
 Промсвязьбанк

Вещества:
 ПСБ — 
 ПСБ — марки пенополистирола
 ПСБ — марки огнетушащих порошковых составов

Другие организации:
  — профсоюз, организованный на Ямайке Александром Бустаманте
 Партиду Сосиалиста Бразилейру — Социалистическая партия Бразилии

См. также 
 PSB — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей